Alive ():

 Музыка
 Alive — альбом певицы Джесси Джей (2013).
 Alive! — первый концертный альбом американской рок-группы Kiss (1975).
 Alive II — второй концертный альбом американской рок-группы Kiss (1977).
 Alive III — второй концертный альбом американской рок-группы Kiss (1993).
 Alive 2007 — концертный альбом группы Daft Punk (2007).
 «Alive» — песня группы Pearl Jam (1991).
 «Alive» — песня группы The Black Eyed Peas (2009).
 «Alive» — песня певицы Дами Им (2013).
 «Alive» — песня певицы Сии (2015).

 Другое
 «Живые» (Alive) — американский кинофильм 1972 года.